Siikapauha kan syfta på följande platser:

Finland 

1.  Siikapauha (klippa), Mellersta Österbotten,  (1 ha)
2.  Siikapauha (ö), Mellersta Österbotten, Karleby,  (2 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar